

Littérature 
 Amphimédon, personnage de l'Odyssée d'Homère, prétendant de Pénélope
 Amphimédon de Libye, personnage des Métamorphoses d'Ovide, disciple de Phinée tué par Persée

Biologie 
 Amphimedon, genre d'éponge, dont plus de 60 espèces sont décrites
 Eryphanis automedon amphimedon, une sous-espèce du papillon Eryphanis automedon (et dont Pavonia automedon amphimedon est un synonyme ancien)